Nédélec est un nom breton (Nedeleg « Noël ») porté par :

 Alain Nédélec (ou Nédellec) (mort en 1793), juge de paix, chef de la Révolte de Fouesnant ;
 Florent Nédélec, architecte français ;
 Jean-Claude Nédélec, mathématicien français ;
 Jean-Marie Nédélec (1840-1880), prêtre et écrivain breton ;
 Jean Pierre Nédélec, écrivain français ;
 Jérôme Nédélec (1972-), écrivain français ;
 Michel Nédélec (1940-2009), cycliste français ;
 Pierre-Jean Nédélec (1911-1971), prêtre breton ;
 Philippe Nédélec (1961-), écrivain français ;
 Raymonde Nédélec (1915-2016), femme politique française ;
 Robert Nédélec (1946-), poète français ;
 Yohann Nédélec, homme politique français.

Toponymie 
 Nédélec, municipalité québécoise

Voir aussi 
François Nedelec (1954-2009), auteur de jeux de société français.

Patronyme breton